«Alex» Kozúlin (Алекса́ндр Козу́лин; родился 24.11.1958, г. Новоселица, Черновицкая область Украинская ССР) — шоумен, пианист, певец, композитор и исполнитель, джазовый музыкант, музыкальный и event-продюсер, режиссёр-постановщик, художник-постановщик, ресторатор-гастроном, архитектор жизненного пространства, бизнесмен. Александр активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. Его деятельность и творчество получили признание в Европе, России и США. Свободно владеет пятью языками.

Биография 
1965—1973 гг. Проходил обучение в русскоязычной средней общеобразовательной школе на Украине. Параллельно с общеобразовательной школой, проходил обучение в средней музыкальной школе по классу фортепьяно. Играл на пианино, гитаре, трубе и ударных, серьёзно занимался вокалом. Александр посещал различные кружки и студии: театр, балет, вокально-инструментальный и духовой оркестры, хоровую студию для мальчиков, волейбол и «умелые руки». Уже в эти годы он принимал участие в различных соревнованиях и конкурсах, выступал перед публикой на концертах и фестивалях.

1973 г. После сдачи государственных экзаменов в музыкальной школе Александр иммигрирует вместе с родителями в Израиль.

1973—1975 гг. Проходит обучение в технической школе по специальности «Электроника». Однако, несмотря на успехи в учёбе в технической школе (закончил 3 года школы экстерном за 6 месяцев и получил досрочно аттестат зрелости), Александр продолжает занятия музыкой. В этот период он создаёт свою первую рок-группу STAR, вместе с которой участвует в различных концертах и фестивалях.

1975 г. Alex устраивается на работу пианистом в самом элитном ночном клубе города Хайфа «Кафе Рон», который размещался в элитном районе Кармель.

1976 г. Он продолжает свою карьеру клубного пианиста в городе Тверия, в клубе «Донна Грация».

1977—1978 гг. Он получает приглашение работать пианистом в столичном ночном клубе «Костик Бар» при гостинице «Шалом» в Иерусалиме.

1978 г. Александр проходит военную службу по призыву (только 3 месяца) и женится на Кармеле.

1979 г. Он принимает решение о переезде в город Мюнхен, Германия, где он работает пианистом в ночном клубе «Клуб 28». Но вскоре перебирается в столицу — в город Берлин, где продолжает работать пианистом в клубе «Нью-Йорк — Нью-Йорк».

1980—1982 г. Работает пианистом в отеле «Kempinski» в Берлине.

1982 г. Александр открывает свой первый собственный клуб в столице Германии — клуб «Kammerton».

1983 г. Именно в этот период Александр Козулин («Alex» Kozulin) открывает свой знаменитый клуб «Chez Alex Piano Bar». и выпускает первую пластинку «Chez Alex Piano Bar» с песней«Scheen muss se sein», а затем выходит в свет и вторая пластинка с песней «Schöne Frauen kosten Geld». В этот период он ведёт активную творческую и общественную деятельность. Выступает в собственном клубе, принимает участие в фестивалях, его часто приглашают на радио и телевидение.

1986 г. Открытие его второго клуба в Берлине «Alex Berlin».

1990 г. В Нью-Йорке, США, Александр открывает свой третий клуб под названием «The Supper Club»

1994—1999 гг. В 1994 году Александр Козулин получает (и принимает) приглашение на пост Арт-директора от знаменитого отэлье Джорджа Рафаэля в его отель «Turnberry Isle».
В этот период происходит открытие четвёртого клуба «Chez Alex Piano Bar» в городе Fort Lauderdale во Флориде. Также, в это время, происходит знакомство Александра с Лианой Вайсман, которая становится не только его подругой жизни, но и полноправным партнёром по бизнесу.

2000 г. Александр возвращается в Берлин. Организует концертное агентство «Selected Artist & more», создаёт и реализует благотворительную акцию «Царский Бал» в помощь высокоодарённым детям из неимущих семей России.
Именно в этом знаменательном 2000 году состоялся Первый «Царский Бал»

2001 г. Проводится Второй «Царский Бал» и создаётся продюсерский центр «Chez Alex Events» по организации торжественных мероприятий.

2002 г. Проводится Третий «Царский Балл»

2003 г. Проводится Четвёртый «Царский Балл»

2004—2008 г. Проводится Пятый «Царский Бал». Александр организует различные торжественные мероприятия для значимых персон в российской экономике. Именно в этом году Александр Козулин открывает свою первую российскую компанию в Москве — ООО «Алекс Эвентс».

С 2009 г. Александр Козулин («Alex» Kozulin) продолжает активно заниматься продюсерской деятельностью, активно развивает свой бизнес. Организует различного рода мероприятия, концерты, реализует проекты по всему миру, в том числе занимается разработкой концепции «Pleasure Island» в Дубае, самого большого в мире спортивного и культурно-развлекательного центра «Дягилев Триумф» и многих других

Семья 
Дедушка Семён Шейн был портным в Буковине, Бессарабия. За идейную принадлежность к коммунистической партии он был расстрелян в первый же день войны — 22 июня 1941 года. Его бабушка, Софья Кижнер, была настоящим полиглотом и свободно говорила на многих языках, играла на многих музыкальных инструментах, и это несмотря на то, что имела лишь начальное школьное образование. После войны, по возвращении из концентрационного лагеря, Софья Кижнер была раскулачена и от когда-то большого дома ей досталась лишь одна крохотная комнатка, в которой и ютилась вся семья. 
Бабушка занималась воспитанием Александра в ранние годы его жизни, пристально следила за его образованием и воспитанием.
Отец Александра Михаил Борисович Дульфан был продавцом картинами и другими предметами искусства. Однако, когда Александру Козулину было 5 лет, его родители развелись, отец ушёл и все заботы и хлопоты по содержанию семьи легли на плечи его мамы Беллы Семёновны. Она была вынуждена бросить университет в котором училась на юриста и пошла работать в салон-парикмахерскую.
До 10 летнего возраста бабушка и мама воспитывали Александра одни. Впоследствии Белла Семёновна вышла во второй раз замуж, за Аркадия Марковича Козулина, который и усыновил Александра и дал ему свою фамилию.
Брат Александра Миха Козулин (1968 г.р.) в настоящее время является бизнесменом и живёт в Израиле вместе со своей супругой и четырьмя их общими детьми.
1978—2001 гг. Александр женат на своей первой супруге Кармелле, которая дарит Александру двух дочерей: Сара-Шири (1982 г.р.) и Эмми-Марина (1988 г.р.). Однако в 2001 году супруги разводятся.
В 1997 году Александр Козулин знакомится с Лианой Вайсман, которая становится спутницей его жизни и полноправным деловым партнёром. В 2008 году состоялась их свадьба в городе Москва. Сейчас они проживают в Берлине, Германия. 30 июля 2011 года у них родился сын Гиора-Александр.

С 2018 года семья переезжает на ПМЖ в Москву. В 2019г. Александр и Лиана развелись.

Творчество 
В 1992 году Александр Козулин был внесён в книгу «Who is Who» в Германии, (1992, Том 2). 
Среди основных его достижений можно выделить:
Синглы
 «Gold ist nicht wichtig, aber schön muss sie sein», 1984 год
 «Schöne Frauen kosten Geld…», 1985 год
 «Ursula oh-la-la…», 1985 год
Альбомы и Диски
 «Chez Alex Piano Bar», 1984 год
 «Mix on the street», 1992 год
 «Unpublished», 1994 год
Продюсерская деятельность
 Диск «Ancient Echoes» стал N11 на Billboard music chart в США в 1994 году. (Хоровая Академия под управлением Александра Седых)
 Благотворительная Акция «Царский Бал» в помощь высокоодарённым детям из неимущих семей России, выступает как продюсер, идейный вдохновитель и идеолог, организатор. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 года.
 Один из тех, кто создал ГауклерФест в Германии — Фестиваль для уличных артистов в Берлине, который проходит вплоть до настоящего времени. Первый фестиваль прошёл в 1984 году.

Бизнес 
Становление Александра Козулина как бизнесмена приходится на 1982 год, когда происходит открытие его первого собственного клуба «Kammerton» в Берлине. Он не только руководит всем заведением, но и сам выступает перед гостями. Однако, в 1983 году он открывает ещё один клуб «Chez Alex Piano Bar». Согласно опросу, проведённому журналом «Newsweek» в 86-м году, это был самый популярный пиано-бар в мире в своём жанре  Вскоре, в 1986, «Alex» Kozulin воплощает в жизнь свой очередной проект — клуб «Alex Berlin»

В 1991 году в Нью-Йорке, вместе с двумя партнёрами, он открывает клуб «The Supper Club N.Y.», а в 1996 году происходит открытие нового его клуба под названием «Chez Alex Piano Bar» в городе Fort Lauderdale во Флориде.

В его клубах часто можно было встретить представителей деловой, политической, культурной, научной элиты и многих прославленных и именитых людей таких, как, например, супруги Коль, которые весьма жаловали это заведение, Альберт — принц Монако, Сильвестер Сталлоне, Клод Брассёр, Жан Поль Бельмондо, Удо Юргенс, Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Майкл Джексон, Лино Вентура, Роллинг Стоунз, Элла Фицджеральд и Стиви Уандер, Принц, был Клинтон и многие другие; под его рояль пели, например, Мик Джаггер и Джо Коккер. 

В 2000 году Козулин возвращается в Берлин. С этого момента начинается новый этап в его развитии как бизнесмена, но уже немного в другой стезе. Накопив большой опыт и множество различных профессиональных контактов, собрав огромную базу музыкальных исполнителей и артистов, и будучи уже популярной личностью в Европе и США, он открывает в Берлине концертное агентство «Selected Artist & more». В этом же 2000 году он разрабатывает, организует и проводит благотворительную акцию «Царский бал».
С 2001 года Козулин основывает продюсерский центр «Chez Alex Event», вместе с которым разрабатывает концепции, организует и проводит различные мероприятия в любой точке земного шара. Активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью, развитием бизнеса.
В 2008 году Александр Козулин открывает ещё одну собственную компанию "ООО «Алекс Эвентс» в Москве.
На сегодняшний день «Alex» Kozulin является владельцем и руководителем группы компаний DeRuss Group/(Берлин, Германия), в которую входят DeRuss Events Concept GmbH/(Берлин, Германия), First Line Travel GmbH/(Берлин, Германия), OOO «Алекс Эвентс»/ (Москва, Россия).

Сотрудничество 
Эрос Рамаццотти, Ванесса Мэй, Тото Кутуньо, Ин-Грид, Лу Бега, Николай Басков, Филипп Киркоров, Томас Андерс, Хор Турецкого, Глория Гейнор, Удо Юргенс, Роберто Бланко, Йорн-Уве Фаренкрог-Петерсен и многие другие. В настоящее время тесно сотрудничает с Матвей Аничкин

Ссылки 
 Персональный сайт Александра Козулина
 Компания DeRuss Event GmbH 
 Компания DeRuss Event Concept GmbH
 Компания First Line Travel GmbH
 Видео выступления и интервью с Александром Козулиным, 2008
 Ссылка#5 Bubble Gum Babes, December 18, 2003
 Do Monsters Hang Out In Band’s Electronics?, January 24, 1997
 Britt, Taylor Veterans Of `New' Western Rock, February 28, 1997
 Russische Nächte sind lang, 12.01.2002
 Feiern wie die Zaren, 03.01.2001
 Und noch Mal der Königswalzer Berliner Zarenball versammelt Stars und Sternchen, Moskauer Deutsche Zeitung 2004-02-11
 Der Adel tanzt zu «Krieg und Frieden», 20.01.2004
 Московская Немецкая Газета, 2008 г.
 Русский Бисмарк, статья
 В немецкой столице возрождаются традиции российского царского двора, 09.11.2011
 Для русских в Берлине устроен «Царский бал», 14.1.2001
 Louisa’s Place Das Hotel in Berlin Artikel vom 20. Juni 2005, (Hotel getestet im Mai 2005) 
 Выступления в клубе «Chez „Alex“ Piano Bar», Берлин, Германия
 Into the Night, Feb 27 1997